Hilaes (en llatí Hylaea, en grec antic Ὑλαίη, Ὑλέη) era el nom d'una península que enllaçava el nord-oest de la península Tàurica, formada per la part baixa del Borístenes (actual Dnièper), l'Euxí, el golf de Carcinitos i el riu Hpaciris, que la creuava.

Heròdot la descriu com una regió boscosa a l'est del Borístenes, i Plini el Vell diu que era una regió salvatge. També en parla Pomponi Mela que menciona l'abundància d'arbres i diu que l'habitaven tribus nòmades.

Segons William Smith, en alguns mapes antics es destaca la seva condició de selva impenetrable, però al seu temps no quedaven restes de boscúries, excepte en les llegendes populars. Se la identifica amb la moderna plana de Djanboylouk a l'estepa de Nogai.

Teferències 

Ciutats gregues de Crimea